Джон де Моубрей (; 1389 или 1392, Кале, Франция — 19 октября 1432, Эпуэрт, Линкольншир, Королевство Англия) — английский аристократ из рода Моубреев, 5-й граф Норфолк, 3-й граф Ноттингем, 9-й барон Сегрейв, 8-й барон Моубрей (с 1405 года), 2-й герцог Норфолк с 1425 года, сын Томаса Моубрея, 1-го герцога Норфолка. Кавалер ордена Подвязки. Наследовал в 1405 году старшему брату Томасу, обезглавленному за мятеж. Долго не мог получить контроль над всеми семейными владениями, перешедшими на время под контроль короны. Тем не менее, верно служил королям Генриху V и Генриху VI: руководил расследованием Саутгемптонского заговора, участвовал в континентальной кампании 1415 года (битву при Азенкуре пропустил из-за болезни), снова воевал во Франции в 1417—1422, 1423 и 1430—1431 годах. Заседал в королевском совете, правившем от имени малолетнего Генриха VI, в качестве графа-маршала участвовал в важных придворных церемониях. Его наследником стал сын Джон, 3-й герцог Норфолк.

Биография

Происхождение и наследство 
Джон Моубрей принадлежал к знатному английскому роду нормандского происхождения, известному с XI века. Моубреи находились в довольно близком родстве с королевским домом: одна из прабабок Джона по отцу, Джоан, принадлежала к Ланкастерской ветви Плантагенетов, а другая, Маргарет Норфолкская, была дочерью Томаса Бразертона — одного из сыновей короля Эдуарда I. Этой семье принадлежали обширные земли в северных графствах, к которым добавилось полученное через Маргарет наследство рода Биго в Восточной и Центральной Англии. Отец Джона, Томас, носил титулы 6-го барона Моубрей и 7-го барона Сегрейв, 1-го графа Ноттингем и 3-го графа Норфолк, занимал наследственную должность графа-маршала, а в 1398 году стал 1-м герцогом Норфолк.

Джон был вторым ребёнком и вторым сыном в семье герцога и его второй жены Элизабет Фицалан (первая жена Томаса, Элизабет ле Стрейндж, умерла бездетной). Он появился на свет в 1389 или 1392 году в Кале во Франции; до него родился брат Томас, после него — три сестры, Маргарет, Изабелла и Элизабет. Первая впоследствии стала женой сэра Роберта Говарда (от неё происходят все графы и герцоги Норфолк после 1483 года), вторая — сначала женой сэра Генри Феррерса, а потом Джеймса Беркли, третья — женой Майкла да ла Поля, 3-го графа Саффолк.

Отец Джона был осуждён Ричардом II и умер в изгнании в 1399 году. Новый король, Генрих IV, позволил старшему брату Джона унаследовать только графские и баронские титулы, но не герцогский. Томас, обиженный этим, оказался замешан в мятежах и заговорах и в июне 1405 года в возрасте всего 20 лет был осуждён за измену и обезглавлен. Его брак с Констанцией Холланд остался бездетным, так что Джону достались семейные титулы и владения. Теперь Джон Моубрей был 5-м графом Норфолк, 3-м графом Ноттингем, 9-м бароном Сегрейв и 8-м бароном Моубрей, а также придворным графом-маршалом (правда, с ограниченными полномочиями). Однако он был ещё несовершеннолетним, а потому в 1407 году оказался под опекой своей двоюродной бабки Джоан, графини Херефорд (вдовы Хамфри де Богуна и тёщи короля). Эта дама жила не при дворе, а в одном из своих эссекских замков; видимо, там обретались и её подопечные — Джон Моубрей и Ричард де Вер, 11-й граф Оксфорд. Джоан получала ренту на содержание юного Норфолка, которая к 1410 году выросла со ста до трёхсот фунтов. В 1410 году Джон перешёл под опеку короля и постепенно начал получать контроль над своими владениями. Годом позже право опекать его и устроить его брак купил за две тысячи фунтов Ральф Невилл, 1-й граф Уэстморленд, — крупный северный магнат, постоянно поддерживавший Генриха IV в его борьбе с мятежами (в частности, именно Невилл в своё время разбил и взял в плен Томаса Моубрея).

12 января 1412 года Джон женился на старшей дочери Невилла, Кэтрин, которая приходилась королю родной племянницей. В это же время он стал обладателем всех полномочий графа-маршала, часть из которых ещё в 1399 году, после смерти 1-го герцога Норфолк, получил Уэстморленд. По мнению историка К. Карпентер, это стало частью политики будущего короля Генриха V по примирению с семьями, восставшими против его отца. Однако К. Гивен-Уилсон отметил, что, несмотря на гипотетический «дух примирения», ни один из наследников этих семей не получил сразу все родовые владения, и результатом стала финансовая зависимость этих лордов (в том числе Моубрея) от короны. Джону пришлось неоднократно обращаться к Генриху IV, а после его смерти в марте 1413 года — к Генриху V, с просьбой передать ему все земли старшего брата. В его случае проблема усугублялась тем, что две трети владений Моубреев удерживались в качестве «вдовьих долей» его матерью и невесткой, которые были ещё довольно молоды; первая умерла в 1425 году, вторая пережила своего деверя.

Положение Джона как лорда и землевладельца было довольно противоречивым. С одной стороны, до конца своей жизни он так и не смог восстановить контроль над всеми семейными владениями; с другой стороны, он стал первым из Моубреев, получившим земли Томаса Бразертона (их удерживала до своей смерти в 1399 году герцогиня Маргарет, его прабабка). Это были обширные владения в Восточной Англии, приносившие годовой доход в 1400 фунтов. Влияние Моубреев впервые распространилось на этот регион, и обладание таким наследством вкупе с титулом графа (а позже и герцога) Норфолк открывало большие политические перспективы. При 2-м герцоге этот потенциал остался нереализованным — в том числе из-за того, что Джон фактически контролировал не больше половины земель своего предка. Возможно, из-за собственной политической незначимости в Норфолке Моубрей предпочитал жить не в одной из своих усадеб в этом графстве, а либо в Лондоне, либо в Эпуэрте в Линкольншире.

Историки согласны в том, что Джон всю жизнь был одержим своими правами и привилегиями: он не раз спорил с королём Генрихом V о пределах полномочий графа-маршала, настаивал на старшинстве своего графского титула по отношению к другим. Особенно ожесточённым был его спор с Ричардом де Бошаном, 13-м графом Уорик. Ещё в 1414 году Моубрей заявил о том, что его титул старше; в 1425 году этот вопрос был поставлен перед парламентом, но депутаты постарались его обойти. Они предложили королю, чтобы прекратить раздоры и успокоить конфликтующих вельмож, вернуть Джону принадлежащий ему по праву герцогский титул. Тот так и поступил (14 июля 1425 года).

Служба Генриху V 
По-видимому, в день коронации Генриха V, 9 апреля 1413 года, Моубрей впервые выступил в должности графа-маршала. В качестве платы за это он получил серебряное блюдо стоимостью примерно в двадцать пять марок.

Сразу после прихода к власти Генрих V начал подготовку к походу во Францию. К апрелю 1415 года Моубрей заключил с королём контракт на военную службу на континенте; граф должен был выставить четырёх рыцарей, ещё сорок пять тяжеловооружённых и сто пятьдесят лучников. Судя по сохранившимся счетам, Джону пришлось оплачивать не только покупку оружия, доспехов, палаток и т. п., но и труд вспомогательного персонала — врачей, священников, оружейников, поваров. В общей сложности он потратил на военные приготовления 2500 фунтов, из которых корона вернула ему только 1450. Денег Моубрею не хватало, так что он был вынужден занять тысячу марок у графа Арундел и даже прибегнуть к неблаговидным практикам: так, граф обвинял состоятельных горожан, живших в зоне его юрисдикции, в том, что они — беглые вилланы, и собирал с них деньги в свой карман.

Незадолго до отплытия королевской армии из Саутгемптона в августе 1415 года был раскрыт заговор против Генриха V, в котором участвовали граф Кембридж, барон Скруп из Месема и Томас Грей из Уэрка. В качестве графа-маршала Моубрей возглавил расследование, а 5 августа вынес заговорщикам приговор; все трое были обезглавлены. Высадка во Франции произошла 14 августа. Граф Норфолк принял участие в осаде Арфлёра (18 августа — 22 сентября), но вскоре заболел дизентерией и в октябре был вынужден вернуться на родину, а с ним вернулась примерно четверть его людей. В результате Моубрей не принял участие в масштабной победе англичан при Азенкуре. Некоторое время он выздоравливал в своём поместье Эпуэрт в Линкольншире, но уже в ноябре достаточно оправился, чтобы приехать в Лондон встречать короля-триумфатора. В начале 1416 года граф был в числе лордов, приветствовавших императора Сигизмунда в Дувре во время его визита в Англию.

В 1417 году Моубрей снова отправился во Францию — на этот раз с сотней тяжеловооружённых бойцов и тремя сотнями лучников. Он пробыл на континенте пять лет. В 1418 году граф участвовал во взятии Кана, Лувье, Руана, в феврале 1419 года был назначен капитаном двух французских городов, но вскоре Генрих V отменил эти назначения, чтобы Моубрей вернулся в действующую армию. В марте 1420 года совместно с Джоном Холландом, графом Хантингдон, Норфолк взял город Френе-ле-Виконт, а потом разбил при Ле-Мане дофина. В конце того же года он был назначен комендантом Понтуаза; этот пост был настолько важен, что графу пришлось пропустить церемонию коронации молодой супруги Генриха V, Екатерины Французской, состоявшуюся в лондонском Вестминстере. Моубрея заменил Ричард де Бошан (23 февраля 1421 года). Вскоре после этого граф был принят в орден Подвязки, и церемония вступления тоже прошла без него: нового кавалера заменил Роулэнд Ленталь, позже верховный шериф Хертфордшира.

Служба Генриху VI 
Когда король неожиданно умер (31 августа 1422 года), Норфолк вернулся в Англию вместе с его телом. Граф присутствовал в парламенте в том же году, причём его вызвали под именем Томас; по мнению Р. Арчер, эта ошибка королевской канцелярии говорит о том, как мало был известен Моубрей на родине из-за его затянувшейся службы на континенте. Норфолк стал членом королевского совета, который должен был управлять страной до совершеннолетия Генриха VI (новому королю был всего один год). Однако уже в 1423 году граф снова отправился во Францию, на этот раз взяв с собой 115 латников и 300 лучников. Вместе с ним поехали Роберт Уиллоуби, 6-й барон Уиллоуби из Эрзби, Уолтер Хангерфорд, 1-й барон Хангерфорд, и Томас Бофорт, 1-й герцог Эксетер. Моубрей помог Жану Люксембургскому отвоевать Боэн, принял участие во взятии замка Ла-Фоль. В целом кампания была удачной: англичане смогли защитить границы занятой прежде территории и совершили несколько успешных рейдов в земли, контролировавшиеся дофином.

К этому времени Норфолк выдвинулся на руководящие позиции в английской армии. Тем не менее Р. Арчер полагает, что в течение 1420-х годов граф охладел к военной службе; возможно, он слишком многим был обязан лично Генриху V, после смерти которого карьера в армии выглядела не такой многообещающей. Однако в 1425 году Джон получил очень важную для него награду за верную службу — титул герцога Норфолк. Ещё через год юный король посвятил сына герцога в рыцари.

Несколько лет Моубрей провёл на родине. Он чуть не утонул в Темзе в ноябре 1428 года, когда его барка перевернулась после удара о пирс; несколько слуг герцога стали жертвами этого инцидента. В том же году сэр Джон присутствовал на заседании королевского совета, когда регент, Хамфри Глостерский, попросил расширить его полномочия и получил отказ. 6 ноября 1429 года Моубрей принял участие в коронации Генриха VI в Вестминстере. В следующем году, когда было решено короновать монарха ещё и во Франции, Норфолк собрал большой отряд (120 латников и 360 лучников) и возглавил армию, сопровождавшую Генриха в его путешествии. В это время герцог имел статус опытного королевского советника и одного из знатнейших придворных; в течение поездки он смог отвлечься для атаки нескольких замков в Иль-де-Франс. Однако сэр Джон вернулся в Англию до того, как Генриха VI короновали в Соборе Парижской Богоматери (16 декабря 1431 года).

Смерть 
Первое из сохранившихся завещаний Джона Моубрея было составлено не позже мая 1429 года. 19 октября 1432 года датировано второе завещание, ставшее последним: в тот самый день герцог, находившийся в своём поместье Эпуэрт в Северном Линкольншире, умер. Согласно предсмертной воле, он был похоронен в родовой усыпальнице Моубреев на острове Аксхольм. Сэр Джон завещал там же предать земле и останки его отца, погребённые в Венеции. Это его желание тоже было исполнено.

Семья 
Джон Моубрей был женат на Кэтрин Невилл, дочери Ральфа Невилла, 1-го графа Уэстморленда, и Джоанны Бофорт. В этом браке родился только один сын — Джон Моубрей, 3-й герцог Норфолк (1415—1461), ставший единственным наследником отца.

Вдова герцога, ставшая пожизненной обладательницей трети всех земель Моубреев, ещё трижды выходила замуж. Вторым её супругом стал сэр Томас Странгуэйс, от которого она родила двух дочерей, Джоан и Кэтрин. Первая вышла замуж за Уильяма Беркли, маркиза Беркли (племянника 2-го герцога Норфолка); вторая — за Генри Грея, 4-го барона Грея из Коднора. Потеряв второго мужа до 1442 года, герцогиня стала женой Джона Бомонта, 1-го виконта Бомонта, погибшего в 1460 году (брак остался бездетным). Наконец, в 1465 году Кэтрин, которой было тогда далеко за 60, вышла замуж в четвёртый раз — за 19-летнего Джона Вудвилла, брата королевы Елизаветы Вудвилл. Брак был устроен исключительно для того, чтобы часть владений Моубреев перешла под контроль Вудвиллов, и один хронист назвал его «дьявольским» из-за огромной разницы в возрасте новобрачных. Герцогиня умерла не раньше 1483 года.

Оценки деятельности 
Ровена Арчер, написавшая биографию Моубрея для Оксфордского словаря, констатирует, что герцог не отличался большим набором положительных качеств. Вклад сэра Джона в политическое благополучие Англии она описывает как «в лучшем случае рутинный, в худшем — половинчатый» и в целом отмечает, что Моубрей не старался активно участвовать во внутренней политике. Он посещал в основном те заседания, которые были посвящены организации заморских походов. Будучи другом и Глостера, и Бофортов, герцог старался улаживать распри между ними ради мира в королевстве, но в то же время всегда был готов ввязаться в новый конфликт из эгоистичных побуждений.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графы Норфолк
Герцоги Норфолк
Графы-маршалы Англии
2-3